La Asociación Nacional de Anunciantes es el nombre de una organización que puede referirse a:

 la Asociación Nacional de Anunciantes de Perú;
 la Asociación Nacional de Anunciantes de Venezuela;